Berchtesgaden – comune tedesco nel land della Baviera 
 Alpi Centro-orientali di Berchtesgaden –  gruppo montuoso delle Alpi di Berchtesgaden
 Alpi di Berchtesgaden – sottosezione delle Alpi Settentrionali Salisburghesi
 Parco nazionale di Berchtesgaden – uno dei 16 Parchi nazionali della Germania
 Ramsau bei Berchtesgaden – comune tedesco nel land della Baviera